Juke joint of Barrelhouse, een etablissement uit oorspronkelijk het Zuidoosten van de Verenigde Staten
 Barrelhouse (band), een Nederlandse band
 Barrelhouse (genre), een muziekgenre